Ian Mitchell (voetballer) - Schots voetballer
 Ian Mitchell (cricketer) - Engels cricketer
 Ian Mitchell (scheidsrechter) - Engels voetbalscheidsrechter

 Ian L. Mitchell (componist) - Brits componist